«Орден Подвязки Ивана Грозного», на самом деле Подвеска со святым Георгием — украшение, хранящееся в Оружейной палате Московского Кремля, долгое время ошибочно считавшееся английским орденом Подвязки, подаренным царю Ивану Грозному королевой Елизаветой Тюдор.

Описание 

Стилистически подвеска относится к эпохе позднего Ренессанса (под влиянием маньеризма). Возможно, она выполнена в Западной Германии в конце XVI — начале XVII вв. в стиле подвесок нидерландского ювелира Эразмуса Хорника (работал при дворе императора Рудольфа II). Необычна иконография «дракона» — это треглавое чудовище с женской головой в папской тиаре. Это — знак того, что она создавалась протестантом в период Реформации во время борьбы с папством (см. Вавилонская блудница). Также любопытно, что Георгий не одет в доспехи.

«Знак представляет собой литое скульптурное изображение св. Георгия верхом на коне, поражающего копьём трёхглавого дракона с головой грифона в центре, мужским и женским лицами справа и слева. Св. Георгий облачён в плотно облегающую ярко-красную рубашку, без головного убора, с обнажёнными ногами. Аналогичная по ювелирному исполнению фигурка святого Георгия на коне, поражающего трёхглавого дракона, но, очевидно, прикреплённая к более поздней пластине, хранится в Золотой сокровищнице Украины» .

История 

Английский орден Подвязки, основанный в 1348 году королём Эдуардом III, во 2-й половине XV века при короле Генрихе VII получил знак ордена в виде подвески с изображением святого Георгия и дракона (дополнительно к более раннему знаку — матерчатой ленте-подвязке). Хранящаяся в Оружейной палате драгоценность с изображением аналогичного сюжета долгое время считалась именно таким предметом.

Легенда о том, что подобный орден был послан Ивану Грозному королевой Елизаветой, бытовала ещё до Великого посольства в Англию. Известна история о том, что царь сватался к королеве.

В 1757 году императрице Елизавете Петровне показывали драгоценность, которая считалась этим орденским знаком. В 1853 году эта вещь, уже ставшая легендарной, по приказу Николая I была передана из Московского Главного архива Министерства иностранных дел в Оружейную палату.

Разоблачение легенды 
Основательней всего этим вопросом занимался Фёдор Андреевич Бюлер, директор Главного Архива МИД. В РГАДА сохранились 2 тома его переписки по вопросу изучения этого знака, которую он вёл с 1875 по 1890 годы. Бюлер проверил хранящиеся в архиве статейные списки посольств, запросил в Великобритании у главного герольда ордена Подвязки сведения о награждениях русских лиц. Ни русскими, ни английскими источниками не подтверждается награждение Ивана Грозного данным орденом. В списке кавалеров ордена первым русским награждённым значится император Александр I (кроме него будет еще пятеро — Николай I, Александр II, Александр III, Николай II, великий князь Михаил Александрович).

История о пожаловании ордена царю основывалась, видимо, как утверждают современные исследователи, «на брошенной вскользь фразе Самуэля Коллинса — врача царя Алексея Михайловича, находившегося в России в 1659—1671 гг.». Описывая в своей книге, опубликованной в 1671 году в Лондоне, российский герб, Коллинз пишет, что на груди двуглавого орла изображён святой Георгий на коне, который, «как некоторые говорят, прибавлен с тех пор, как королева Елизавета прислала Ивану Васильевичу орден Подвязки». Все историки, включая И. Г. Спасского, писавшие о знаке из Оружейной палаты, аргументированно отвергали эту легенду, как не имеющую никакой исторической основы.

Как гласит каталог музеев Кремля, «наиболее достоверная и подтверждённая архивными источниками версия происхождения подвески со св. Георгием в России связана с семьёй Артамона Матвеева (1625—1682)». Как гласят документы, подвеска была передана в 1726 году в Кабинет (затем в Коллегию иностранных дел) его сыном Андреем — который был послом в Англии в 1706-8 гг. Андрей Матвеев передал подвеску в качестве знака ордена, присланного его отцу английским королём Карлом II с посольством. Как он пишет в своей «Записке», прилагавшейся к вложению, за поддержку короля в годы изгнания и за «вспоможение к наследствию и к получению той же Англинской короны». Андрей продолжает, что, поскольку при царском дворе ещё не было обычая носить ордена, этот знак «честно без ношения содержан был в доме его господина Матвеева»..

К. Калайдович в «Сыне отечества» (1814) считает это утверждение сомнительным. Бюлер после переписки с Лондоном выяснил, что ни Матвеева, ни даже царя Алексея Михайловича в списке кавалеров ордена нет. В своём черновике статьи он приходит к выводу, что данная драгоценность — не пожалованный знак ордена, а, возможно — просто подвеска, купленная в Лондоне у одного из местных ювелиров Андреем Матвеевым. Это подтверждает иконография — в традиционном знаке ордена дракон должен быть одноглавым. В опубликованной же статье Бюлер выдвигает ещё одну версию: в 1600—1601 годах драгоценность мог купить российский посланник Микулин. (В свою версию он пытается вписать наличие в Оружейной палате также статута ордена — быть может, кто-то из русских послов мог скопировать его из любопытства, хотя Матвеев о нём не упоминает в своей «Записке»).

Возможно, Андрей Матвеев выдумал эту историю с целью более возвеличить имя своего отца, много претерпевшего, как награждённого таким почётным орденом. «В любом случае, представляется, что подвеска со святым Георгием, поражающим трёхглавого дракона, была воспринята в России в качестве знака ордена Подвязки не случайно, так как время её появления, а также появление копий статутов ордена Подвязки, связано с созданием в конце XVII века Российской наградной системы».

Между тем В. А. Дуров, в статье «Награждение высшими орденами как элемент межгосударственного этикета», говорит о награждении Артамона Матвеева, как о факте. Это обосновывается тем, что «После казни Кромвелем короля Карла I в России были уничтожены все привилегии, данные раньше англичанам, и приняты другие меры, которые в той или иной мере помогли возвращению короны сыну казненного, восшедшему на престол под именем Карла II. Активную роль при этом сыграл бывший „при управлении чужестранных дел“ Артамон Матвеев.»

Примечания

Литература 
 
 
 

Иван Грозный
Исторические драгоценности
Матвеевы
Оружейная палата Московского Кремля
Изделия с применением эмали